Педро Луис Огасон ():

 Педро Луис Огасон (1824—1890) — мексиканский государственный и военный деятель.
 Педро Луис Огасон (1873—1929) — его сын, мексиканский пианист.